

Patronyme 

 André Bosson (né en 1941), joueur suisse de football ;
 Bernard Bosson (1948-2017), homme politique français, fils de Charles Bosson ;
 Charles Bosson (1908-2001), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Bosson (né en 1942), dirigeant d'entreprise, fils de Charles Bosson ;
 Olivier Bosson (né en 1970), vidéo-artiste français.

Pseudonyme 

 Bosson (né en 1975), chanteur suédois.

Localités 

 Bosson, une commune au Burkina Faso ;
 Bosson, un village de la commune de Ferrières en Belgique ;
 Le glacier des Bossons est une cascade de glace qui descend du sommet du mont Blanc (Alpes).

Patronyme savoyard
Patronyme suisse
Homonymie de localités